West Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 West Island (ö i Australien, South Australia, Victor Harbor), 
 West Island (ö i Australien, lat -12,22, long 123,02),

Grönland 

 Vester Ejland, ö, Qaasuitsup,

Indonesien 

 Pulau Seraya (ö i Indonesien, Kepulauan Riau, lat 2,68, long 108,57),

Kokosöarna 

 West Island (ö i Kokosöarna),

Nordmarianerna 

 West Island, en ö i Maug Islands, Northern Islands Municipality,

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar